Herradura (qui signifie « fer à cheval » en espagnol) peut désigner :

 Herradura Tequila, boisson ;
 Herradura, localité argentine située dans la province de Formosa.